Редвуд-Фолс (город, Миннесота) — город в округах Редвуд и Ренвилл, штат Миннесота, США.
 Редвуд-Фолс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.